Off His Beat – cortometraggio del 1903 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Off His Beat – cortometraggio del 1922 diretto da Tom Buckingham
Off His Beat – cortometraggio del 1925 diretto da Archie Mayo